Die Coleman Vision Tennis Championships 2012 waren ein Tennisturnier für Damen in Albuquerque. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 17. bis 23. September 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Albuquerque